Methyorrhina är ett släkte av skalbaggar. Methyorrhina ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Methyorrhina